В данном списке представлена информация о железнодорожных остановочных и раздельных пунктах, расположенных на территории Калужской области. В списке указаны пункты общего пользования, принадлежащие владельцу железнодорожной инфраструктуры — акционерному обществу «Российские железные дороги». Товарные или грузовые пункты ведомственных линий (необщего пользования) широкой и узкой колеи в список не включены.

Детали 
В списке в виде таблицы публикуются:
 фотография пункта.
 название, тип и год основания пункта по официальным документам.
 данные о расположении. Указан НП на территории Калужской области, находящиеся рядом со станцией, разъездом платформой или остановочным пунктом.
 ссылки на карты с местом расположения пунктов и официальный километраж на железнодорожной линии.
 код пункта в системе ЕСР/АСУЖТ со ссылкой на Тарифное руководство № 4, классность раздельного пункта, прежние названия.
 примечания о пересадках, прочее.

 Наименования разделов списка могут не совпадать с историческим или официальным именованием железнодорожных линий и направлений, поскольку настоящий перечень ограничен административными границами Калужской области и в списке поименованы раздельные и остановочные пункты (платформы) лишь на её территории.

Условные обозначения 
  — наличие пассажирского движения по станции.
  — пересадка на поезда дальнего следования со ссылкой на расписание.
  — пересадка на пригородные поезда со ссылкой на расписание.
 Бездон — закрытые остановочные пункты (платформы).

Цветовая схема 
  — узловые железнодорожные станции (раздельные пункты) на пересечении направлений.
  — Калужский (Московско-Смоленский) регион МЖД.
  — Брянский регион МЖД.
  — Смоленский регион МЖД.
  — Тульский регион МЖД.
  — участок широтного хода (хордовой линии) Вязьма — Сызрань, проходящий по территории Калужской области.

Действующие

Киевское направление Московской железной дороги 
На участке Киевского хода в Калужской области расположено 20 железнодорожных станций и 23 остановочных пункта. Станции и остановочные пункты главного хода входят в (Московско-Смоленский), Калужский и Брянский регионы Московской железной дороги.

Вязьма — Сызрань 
На однопутной неэлектрифицированной линии Вязьма — Сызрань в Калужской области расположено 12 железнодорожных станций и 22 остановочных пункта. Участок от Полотняного Завода до Калуги I электрифицирован постоянным током 3кВт., от станции Муратовка до Калуги I — он двухпутный.

Спас-Деменск — Сухиничи 
На однопутной неэлектрифицированной линии Ельня — Спас-Деменск — Занозная — Сухиничи в Калужской области расположено 5 железнодорожных станций и 16 остановочных пункта. Участок малодеятельный с небольшим количеством поездов. В районе станции Занозная участок пересекает однопутная неэлектрифицированная линия Брянск — Вязьма.

Сухиничи — Козельск 
На однопутных неэлектрифицированных участках Сухиничи — Горбачёво и Тупик — Тула в границах Калужской области расположено 5 железнодорожных станций и 8 остановочных пунктов. Пригородное пассажирское сообщение от Козельска до Белёва и Черепети отменено несколько лет назад. До введения коронавирусных ограничений на линии Сухиничи-Узловые — Тула курсировали несколько пар пассажирских поездов дальнего следования, имевшие остановки в Сухиничах и Козельске.

Тупик — Плеханово

Тупик — Горбачёво

Рославль — Сухиничи 
Остановочные пункты и станции на этой линии отнесены к Смоленскому и Брянскому регионам МЖД. Участок однопутный неэлектрифицированной, проходит по территории Куйбышевского, Кировского, Думиничского и Сухиничского районов Калужской области

На этом отрезке линии расположено 4 железнодорожные станции и 22 остановочных пункта. Участок малодеятельный с небольшим количеством поездов. В районе станции Фаянсовая пересечение с однопутной неэлектрифицированной линией Брянск — Вязьма. Пассажирское движение на участке от Фаянсовой до Сухиничей.

Вязьма — Брянск 
На однопутной неэлектрифицированной линии Вязьма — Брянск в Калужской области расположено 5 железнодорожных станций и 16 остановочных пунктов. Участок малодеятельный с небольшим количеством поездов. В районе станции Занозная пересечение с однопутной неэлектрифицированной линией Ельня — Сухиничи. На станции Фаянсовая пересечение с однопутной неэлектрифицированной линией Рославль II — Сухиничи-Главные. Все станции и остановочные пункты расположены в границах Смоленского региона МЖД.

Закрытые

Москва — Брянск

Полпинская — Дудорово 
Недействующая (разобранная) однопутная неэлектрифицированная линия протяжённостью 89 километров. В Калужской области проходила по территории Хвастовичского и Ульяновского районов. В 1934 году, с открытием участка Боев — Еленский Завод, стала использоваться на всём протяжении в основном для вывоза леса и обслуживания стекольного производства. Пассажирское движение на участке Еленский — Дудорово закрыто в 2006 году, окончательно разобрана в 2007 году, на всём протяжении от Полпинской к 2012 году.

В 1970—2000-х годах по линии регулярно курсировал пригородный поезд сообщением Брянск — Дудорово. Поезд состоял из тепловоза ТЭМ2 и пассажирских вагонов.

См. также 
 Киевское направление Московской железной дороги
 Московско-Киево-Воронежская железная дорога

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Совет по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества: Тарифное руководство № 4
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ — Перечни станций и тарифные расстояния

К